La frégate est un oiseau de mer, dont le mâle possède un sac gulaire rouge vif ;
 La frégate est un type de navire de guerre ;
 La frégate est un bateau de plaisance dessinée par Jean-Jacques Herbulot ;
 La Renault Frégate est une voiture produite par la Régie Renault entre 1951 et 1960 ;
 L'affaire des frégates de Taïwan est liée à un contrat d’armement prévoyant la vente par des industries françaises de six frégates devant servir à la marine taïwanaise ;
 L'affaire des frégates d'Arabie saoudite et des sous-marins du Pakistan ;

 Frégate est également le nom de plusieurs îles :